Горчханов — ингушская фамилия.

Известные носители:
 Горчханов, Али Исаевич (1898—1954) — ингушский революционер, партийный и политический деятель, Председатель исполнительного комитета Чечено-Ингушской Автономной области, председатель Исполнительного комитета Советов Чечено-Ингушской АССР.
 Горчханов, Ильяс (1967—2005) — террорист.
 Горчханов, Тамерлан Курейшевич (1932—1994) — министр здравоохранения Ингушетии, жертва чеченской войны.